Z mého života může být:

Smyčcový kvartet e moll „Z mého života“ – hudební skladba – smyčcový kvartet Bedřicha Smetany z roku 1876
 Z mého života. Báseň i pravda (1811–1833) - autobiografie Johanna Wolfganga von Goetha 
Z mého života (film) – český životopisný film z roku 1955 režiséra Václava Kršky o Bedřichu Smetanovi
Smetanovo kvarteto Z mého života – báseň Antonína Sovy
Z mého života (píseň) –  píseň Jiřího Šlitra (hudba) a Jiřího Suchého (text) z repertoáru Hany Hegerové